Michael Holm (zanger) : Duitse zanger
 Michael Holm (duatleet) : Duitse duatleet